Ана Іванович була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в 2-му колі її здолала Янь Цзи.

Жустін Енен виграла титул, перемігши у фіналі Єлену Янкович з рахунком 7–6 (7–3), 7–5.

Сіяні гравчині 
Перші восьмеро сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло. 

  Жустін Енен (переможниця)
  Єлена Янкович (фінал)
  Світлана Кузнецова (чвертьфінал)
  Ана Іванович  (2-ге коло)
  Анна Чакветадзе (2-ге коло, знялася через вірусне захворювання)
  Надія Петрова (чвертьфінал)
  Маріон Бартолі (чвертьфінал, знялася через вірусне захворювання)
  Олена Дементьєва (2-ге коло)
  Дінара Сафіна (3-тє коло)
  Патті Шнідер (3-тє коло)
  Шахар Пеєр (3-тє коло)
  Татьяна Головін (півфінал)
  Сібіль Баммер (3-тє коло)
  Катарина Среботнік (2-ге коло, знялася через вірусне захворювання)
  Альона Бондаренко (1-ше коло)
  Луціє Шафарова (2-ге коло)

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
Draw and Qualifying Draw 

Rogers Cup 2007